(em grego antigo: Χειλωνίς) é um antigo nome feminino grego. Pode se referir a:

 Quilônis (filha de Quílon), filha de Quílon de Esparta
 Quilônis (filha de Leotíquides), filha de Leotíquides
 Quilônis (filha de Leônidas), filha de Leônidas II

Desambiguações de antropônimos